Азо́вец:

 «Азовец» — гусеничная боевая машина.
 «Азовец» — стадион в Мариуполе.
 «Азовец» — название футбольного клуба «Мариуполь» в 1966—1971 и 1992—1996 годах.